Акихабара:

 Акихабара — квартал в Тиёда, специальном районе Токио.
 Акихабара — железнодорожная станция расположенная в специальном районе Тиёда, Токио.